Finkenwerder steht für:
 Finkenwerder (Goldberg), Ortsteil von Goldberg, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 eine ehemalige Elbinsel und heutigen Stadtteil der Hansestadt Hamburg, siehe Hamburg-Finkenwerder

 den Flugplatz Hamburg-Finkenwerder
 eine Personenfähre, siehe Typ I (HADAG)

Siehe auch:
 Finkenwerder Herbstprinz, eine Apfelsorte